Arve Henriksen (né en 1968), trompettiste norvégien de jazz ;
 Bjarne Henriksen (né en 1959), acteur danois ;
 Bo Henriksen (né en 1975), footballeur puis entraîneur danois ;
 Eivind Henriksen (né en 1990, athlète norvégien ;
 Finn Henriksen (1933–2008), réalisateur et scénariste danois de cinéma ;
 Hans Henriksen (né en 1958), footballeur norvégien ;
 Henriette Henriksen (née en 1970), handballeuse norvégienne ;
 Kari-Anne Henriksen (née en 1980), handballeuse norvégienne ;
 Kim J. Henriksen (né en 1960), chanteur, musicien et espérantiste danois ;
 Kristian Henriksen (1911–2004), joueur et entraîneur norvégien de football ;
 Lance Henriksen (né en 1940), acteur américain ;
 Markus Henriksen (né en 1992), footballeur norvégien ;
 Peter Henriksen (né en 1972), handballeur danois ;
 René Henriksen (né en 1969), ancien footballeur danois ;
 Stig Frode Henriksen (né en 1975), acteur norvégien ;
 Tommy Henriksen (né en 1964), musicien américain ;
 Troy Henriksen (né en 1962), peintre américain ;
 Vera Henriksen (1927-2016), écrivaine norvégienne.

Homonymie